Вильнюсское городское самоуправление () — муниципальное образование в Вильнюсском уезде Литвы. Образовано в 1995 году. 21 декабря 1999 года в состав Вильнюсского городского самоуправления было включено Григишское староство Тракайского района, таким образом Вильнюсское городское самоуправление стало единственным из семи городских самоуправлений Литвы, включающее в себя больше одного населённого пункта.

Населённые пункты 
 2 города: Вильнюс —  (2011), Григишкес —  (2011);
 3 деревни: Кадришкес, Няравай, Салос.

Население 
В 2011 году — 554060. На август 2022 года — 625 107 человек.

Примечания 

Вильнюс
Вильнюсский уезд